Steventon – miejscowość w hrabstwie Hampshire (Anglia)
 Steventon – miejscowość w hrabstwie Oxfordshire (Anglia)